Stanisław Bugajski (działacz)
 Stanisław Bugajski (profesor gimnazjalny)
 Stanisław Bugajski (reżyser)